Kobalt, een scheikundig element met symbool Co en atoomnummer 27
Cobalt (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Cobalt (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Cobalt (Canada), een plaats in Canada
Cobalt (strip), een Belgisch-Argentijnse stripreeks die begonnen is in 1976
Cobalt (computerspel), een videospel gemaakt door Oxeye Game Studio en Mojang.